Boudry – szwajcarskie miasto na prawach gminy w kantonie Neuchâtel, zamieszkiwane przez 6 122 osób (2017 r.).

Gminy w kantonie Neuchâtel